Житинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Житинцы — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Житинцы — село в Любарском районе Житомирской области.